Lepus nigricollis és una espècie de llebre de la família Leporidae que viu a l'Àsia meridional

nigricollis